Уолсолл:

 Уолсолл — город в Великобритании (метрополитенское графство Уэст-Мидлендс).
 Уолсолл — метрополитенский район со статусом боро в графстве Уэст-Мидлендс (Англия).
 Уолсолл — английский футбольный клуб из города Уолсолл.
 Уолсолл Вуд — село в Великобритании (метрополитенское графство Уэст-Мидлендс).